Big K.R.I.T. — американський репер і хіп-хоп продюсер. Нижче наведено список пісень, спродюсованих ним.

2005 
Big K.R.I.T. — See Me on Top
 2. «Grata Lata»
 3. «See Me on Top»
 4. «They Gone Hate»
 5. «A Rapper with a Dream»
 6. «Twerk A Little Something»
 7. «5th Wheel»
 9. «Bring It Back»
 10. «Jump In»
 11. «Love Don't Live No Mo»
 12. «Bigger Pimpin'»
 13. «Notordia» (з участю C-Roc)
 14. «My Life Ain't Rosey»
 15. «I Ain't Playin No Moe»
 16. «Put Cha Sign in da Air»
 17. «Bottom Ain't the Place 4 a 'G»
 18. «Adidas & 1's in da Club»
 19. «Bigger Pimpin' (Chopped & Screwed)»
 20. «Throwed»

Big K.R.I.T. — See Me on Top Vol. II
 2. «Why Not (Snippet)»
 3. «Bring It Back»
 5. «Just Touched Down»
 6. «Stop Drop» (з уч. Alfamega)
 9. «Yo Chick, My Chick»
 12. «Pull the Drop Out»
 13. «Playa Why Ya Hatin'»
 14. «Jump In (Remix)»
 16. «I Already Know»
 17. «Keep It Movin'»
 18. «Go Crazy»
 19. «3rd Coast»
 21. «Big Boi Thang»
 23. «Baby Don't Do It»
 24. «Adidas & 1's (Chopped & Screwed)» (з уч. Jay O)
 26. «Highly Anticipated» (юонус-трек)

2006 
Big K.R.I.T. — King of the Queen (Hood Fame Edition)
 2. «Ya Dealin' wit a Vet»
 3. «Just Touched Down»
 4. «Roller Skaten»
 8. «Mary Jane (Spaced Out)»
 9. «Kingston»
 10. «On My Grind» (з уч. Max Minelli)
 12. «Baby Don't Do It»
 13. «Get Ya Issue Straight»
 16. «Notordia» (з уч. C-Roc)
 18. «Bring It Back»
 19. «Ridin'»
 20. «Everbody Waitin'»
 21. «5th Wheel»
 22. «Jump In»
 23. «Hold Up»
 24. «Take Care of Mama»

2008 
Big K.R.I.T. — See Me on Top Vol. III
 1. «History Remembers Kings»
 2. «Don't Lose Count»
 3. «Stunt Man»
 5. «How You Feel»
 6. «She My Biggest Fan»
 7. «Best Side Off Me»
 9. «Private Dancer»
 10. «Grammy Night»
 11. «Get Money»
 13. «It's a Movie»
 14. «Going Places»
 15. «Lights Out»
 16. «My Last Time»
 17. «Boast or Brag»
 18. «Can You Dig That»
 19. «Something»
 20. «King»
 21. «When I Get Money»
 22. «Blood Money»
 23. «Grind to My Grave» (з уч. Supamane)
 24. «Shawty I'm On»

2009 
Big K.R.I.T. — The Last King
 3. «From the South»
 4. «The Moment»
 5. «Get Money»
 6. «Don't Lose Count»
 7. «Hometown Hero»
 9. «Send Me an Angel»
 13. «Go Off»
 16. «Watch Me Work»
 17. «Mary Jane (Space Out)»
 18. «Get Up Off» (з уч. Big Sant)
 19. «Can You Digg That»
 25. «Booth N da Sky»

2010 
Big K.R.I.T. — K.R.I.T. Wuz Here
 1. «Return of 4eva» (з уч. Big Sant)
 2. «Country Shit»
 3. «Just Touched Down»
 4. «Hometown Hero»
 5. «Viktorious»
 6. «See Me on Top»
 7. «Glass House» (з уч. Curren$y та Wiz Khalifa)
 8. «Children of the World»
 9. «They Got US»
 10. «Good Enough»
 11. «No Wheaties» (з уч. Curren$y та Smoke DZA)
 12. «Something»
 13. «Moon & Stars» (з уч. Devin the Dude)
 14. «Neva Go Back»
 15. «Gumpshun»
 16. «2000 & Beyond»
 17. «I Gotta Stay»
 18. «Small as Giant»
 19. «Voices»
 20. «I Heard It All» (бонус-трек)

Віз Каліфа — Kush & Orange Juice
 18. «Glass House» (з уч. Curren$y та Big K.R.I.T.)

Кріс Веббі — Best in the Burbs
 2. «Problem» (з уч. Big K.R.I.T.)

Smoke DZA — George Kush da Button
 7. «Good Talk» (з уч. Dom Kennedy)
 7. «Good Talk/911» (з уч. Big K.R.I.T та Big Sant) (делюкс-видання)
 8. «I'm Saying»

Mickey Factz — I'm Better Than You
 14. «Get By» (з уч. Big K.R.I.T.)

Кент М$ні — Becoming
 6. «Nothing Like Me» (з уч. Big K.R.I.T.)

Jonny Shipes Presents: Good Talk Vol. 9
 3. «Tell Me Different» (у виконанні Big K.R.I.T.)
 5. «My Interpretation» (у вик. Big K.R.I.T.)
 6. «If I Should Die» (у вик. Big K.R.I.T.)
 7. «Bottom 2 Top» (у вик. Smoke DZA)
 19. «My Last Time» (у вик. Big K.R.I.T.)

Smoke DZA
 «Always Been (The Smokers Club)» (з уч. Mac Miller)

Big K.R.I.T.
 «All Grown Up»

2011 
Big K.R.I.T. — Return of 4Eva
 1. «R4 Intro»
 2. «Rise and Shine»
 3. «R4 Theme Song»
 4. «Dreamin'»
 5. «Rotation»
 6. «My Sub»
 7. «Sookie Now» (з уч. David Banner)
 8. «American Rapstar»
 9. «Highs & Lows»
 10. «Shake It» (з уч. Joi)
 11. «Made Alot» (з уч. Big Sant)
 12. «Lions and Lambs»
 13. «King's Blues»
 14. «Time Machine» (з уч. Chamillionaire)
 15. «Get Right»
 16. «Amtrak»
 17. «Players Ballad» (з уч. Raheem DeVaughn)
 18. «Another Naive Individual Glorifying Greed and Encouraging Racism»
 19. «Free My Soul»
 20. «The Vent»
 21. «Country Shit» (Remix) (бонус-трек) (з уч. Ludacris та Bun B)
 22. «Shake Junt» (бонус-трек)

Big K.R.I.T. — R4: The Prequel
 1. «Sookie Now» (з уч. David Banner)
 2. «Country Shit» (Remix) (з уч. Ludacris та Bun B)
 3. «Time Machine» (з уч. Chamillionaire)
 4. «The Vent»
 5. «Moon & Stars (Remix)» (з уч. Curren$y та Killa Kyleon)

Фредді Ґіббс — Cold Day in Hell
 2. «Rob Me a Nigga» (з уч. Alley Boy)

Smoke DZA — T.H.C. (The Hustlers Catalog)
 6. «Gotta Get Paid» (з уч. Big K.R.I.T.)
 13. «1st Class» (з уч. Big K.R.I.T. та Big Sant)

Smoke DZA — Rolling Stoned
 13. «On the Corner» (з уч. Big K.R.I.T. та Bun B)

Ludacris — 1.21 Gigawatts: Back to the First Time
 12. «What You Smoking On» (з уч. Wiz Khalifa)

Chamillionaire — Major Pain 1.5
 6. «Chandelier Ceiling»

Кріс Браун — Boy in Detention
 21. «Yoko» (з уч. Big K.R.I.T., Berner nf Wiz Khalifa)

Джекі Чейн
 «Parked Outside» (з уч. Big K.R.I.T. та Bun B)

2012 
Big K.R.I.T. — 4eva N a Day
 Усі пісні

Big K.R.I.T. — 4evaNaDay: Road Less Traveled Edition
 1. «Boobie Miles»
 2. «Man on Fire»
 3. «Sideline»
 4. «Insomnia»
 5. «Red Eye»

Big K.R.I.T. — Live from the Underground
 Усі пісні

Big K.R.I.T. — King Remembered in Time
 Усі пісні

Джей Сталін — Memoirs of a Curb Server
 12. «She the Type» (з уч. Too Short та Big K.R.I.T.)

Big Sant — MFxOG
 03. «2 Much»
 10. «Holdin My Nuts»

Curren$y — The Stoned Immaculate
 13. «Jet Life»  (з уч. Big K.R.I.T. та Wiz Khalifa)

T.I. — Trouble Man
 00 I'm Flexin' (з уч. Big K.R.I.T.)

Nephew — Sticks N' Stones Vol. 1
 2. «Street Nigga» (з уч. Juvenile та Mob Boss)
 3. «Hustler's Prayer» (з уч. Smoke DZA та Killa Kyleon)

Eldorado Red — McRado's 2
 7. «Rock & Role» (з уч. Big K.R.I.T.)

Jonny Shipes Presents: Good Talk Vol. 10''
 5. «5 On It» (Cashius Green з уч. Smoke DZA, Big Sant та Big K.R.I.T.
 14. «Knock You Out» (Juicy J з уч. Big K.R.I.T.)
 21. «Me & My Old School (Remix)» (Big K.R.I.T. з уч. Slim Thug та Lil Keke)

Fat Trel — Swishers & Liquor
 9. «Nightmare on E Street»

8Ball — Life's Quest
 3. «We Buy Gold» (з уч. MJG та Big K.R.I.T.)

Moe-D
 «What Dat Is» (з уч. Big K.R.I.T.)

2013 
Bun B — Trill OG: The Epilogue
2. «Cake» (з уч. Big K.R.I.T., Lil Boosie та Pimp C)

2014 
ASAP Ferg — Ferg Forever
4. «Bonnarroo» (з уч. Wynter Gordon)
7. «Now» (з уч. Mz 007 та Crystal Caines)

Big K.R.I.T. — Cadillactica
1. «Kreation (Intro)»
2. «Life»
3. «My Sub Pt. 3 (Big Bang)»
7. «King of the South»
8. «Mind Control» (з уч. E-40 та Wiz Khalifa)
9. «Standby (Interlude)» (з уч. Kenneth Whalum III)
10. «Do You Love Me for Real» (з уч. Mara Hruby)
12. «Mo Better Cool» (з уч. Bun B, Devin the Dude та Big Sant)
14. «Saturdays = Celebration» (з уч. Jamie N Commons; разом з Alex da Kid)
15. «Lost Generation» (з уч.  Lupe Fiasco)
17. «Lac Lac» (з уч. ASAP Ferg)

Рік Росс — Hood Billionaire
16. «Brimstone» (з уч. Big K.R.I.T.)

2015 
Big K.R.I.T. — It's Better This Way
3. «86»
4. «Static» (з уч. Warren G)
5. «Piece on Chain»
7. «How bout That Money» (з уч. Young Dolph)
9. «Vanilla Sky»
10. «Got Me Thru» (з уч. DeLorean та Big SANT Scar)
11. «Cant Be Still» (з уч. BJ the Chicago Kid)
12. «Keep It Boomin»
13. «Party Tonight»
14. «It's Better This Way»

Див. також 
 Дискографія Big K.R.I.T.

Посилання 

Big K.R.I.T.
Big K.R.I.T.